John Richardson (1934-2021) – attore inglese
John Richardson (1964) – batterista statunitense
John Richardson (1946) – creatore di effetti speciali britannico, premio Oscar nel 1987
John Richardson (1787-1865) – esploratore artico e naturalista scozzese
John Richardson (1740 o 1741-1795) – orientalista e linguista britannico
John Richardson (1938) – politico australiano
John Richardson (1932-2010) – politico canadese
John Richardson (1924-2019) – storico dell'arte e biografo di Pablo Picasso
John Richardson – tennista sudafricano